Склад збірної Данії на чемпіонаті Європи 1996 

Докладніше... 
 

Чемпіонат Європи з футболу 1996
Данія 1996